П-1:

 П-1 («Стрела», КСЩ) — советская крылатая противокорабельная ракета, стояла на вооружении в 1950-60-х годах.
 Правда (подводная лодка) (П-1) — советская эскадренная подводная лодка, построенная в 1930-х годах, головной корабль IV серии.
 П-1 — экспериментальный двухместный истребитель-перехватчик ОКБ Сухого.
 П-1 — учебный самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова, построенный в 1925-26 годах.
 П-1 — самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова, пассажирская версия разведчика Р-1.